Притяжательные местоимения — разряд местоимений, указывающих принадлежность к участникам речи.
Примеры в русском языке: «мой», «твой», «их», «его», «её», «свой».

В русском языке 
Изменяются как прилагательные, за исключением притяжательных местоимений третьего лица.
В просторечии известны формы «ихний», «евонный», «ейный».

В некоторых языках (семитских, финском и др.) принадлежность указывается с помощью притяжательных аффиксов.

См. также 
 Личные местоимения
 Посессив
 Местоимение в праиндоевропейском языке#Притяжательные
 Местоимения японского языка#Притяжательные местоимения
 Местоимения китайского языка

Примечания 

Местоимения